Ihssen steht für

 Krigar & Ihssen, Eisengiesserei und Maschinenfabrik in Hannover im 19. und 20. Jahrhundert

Ihssen ist der Name von

 Max Hans Karl Ihssen (1830–1887), deutscher Generalmajor